Anatoliy Yevstigneyevich Maslionkin (; 29 de junio de 1930—16 de mayo de 1988, Moscú) fue un futbolista internacional soviético que jugó durante la mayor parte de su carrera deportiva en el Spartak Moscú.

Selección nacional 
Maslionkin jugó 33 partidos con el equipo nacional de fútbol de la  y participó en dos Copas Mundiales (1958 y 1962), así como en la primera Copa de Naciones de Europa en 1960, donde los soviéticos fueron campeones. También ganó la medalla de oro en el Fútbol en los Juegos Olímpicos de Verano de 1956.

Palmarés 
 Soviet Top Liga: 1956, 1958, 1962
 Copa de la Unión Soviética: 1958

Enlaces externos 
 
Anatoliy Maslionkin en Russteam 

Futbolistas de la Unión Soviética en la Copa Mundial de 1958
Futbolistas de la Unión Soviética en la Copa Mundial de 1962
Futbolistas de la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956
Futbolistas del FC Spartak de Moscú
Futbolistas de la Unión Soviética en la Eurocopa 1960
Nacidos en Moscú
Fallecidos en Moscú
Miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética